Nokia 3220 — стільниковий телефон фірми Nokia.

3,5 Мб пам'яті розбито на 1Мб для Java-додатків і 2.5Мб для фото, відео й аудіо файлів.

Особливості: є підкладки під панелі, світлові індикатори на бокових поверхнях

Посилання 
 Опис на сайті Nokia 

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2004 році
Мобільні телефони із знімною батареєю